Ворогушино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ворогушино — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Ворогушино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ворогушино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Ворогушино — село в Тобольском районе Тюменской области.